Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition s'est déroulée du 28 au  sur le circuit de Silverstone devant 73 000 spectateurs. 

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Classements

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Sport en Angleterre en 2015
Sport en août 2015
Grande